Clyde Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Clyde Township (Illinois)
 Clyde Township (Allegan County, Michigan)
 Clyde Township (St. Clair County, Michigan)
 Clyde Township (North Carolina)
 Clyde Township (South Dakota)